Clessé kan syfta på:
 Clessé, Deux-Sèvres
 Clessé, Saône-et-Loire